Yeon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Yeon-dong, Jeju, stadsdel i Jeju, 
 Yeon-dong, Mokpo, stadsdel i Mokpo, Södra Jeolla,